
Molekulska formula -{C10H12N2O}- se može odnositi na:

 Serotonin
 Kotinin
 4-Metilaminoreks
 -{PIM-35}-